Урбнисская и Руисская епархия () — епархия Грузинской православной церкви на территории Карельского муниципалитета.

История 
5 апреля 1995 года решением Священного Синода территория Урбнисской епархии была разделена на три епархии: Самтависскую и Горийскую, Урбнисскую и Руисскую, Никозскую и Цхинвальскую.

11 октября 2013 года решением Священного Синода из Урбнисско-Руисской епархии была выделена Сурамская и Хашурская.

Правящие архиереи 
 Давид (Качахидзе) (1 октября 1917 — 5 июля 1920)
 Христофор (Цицкишвили) (18 марта 1922 — 26 февраля 1925)
 Павел (Джапаридзе) (26 февраля — 9 октября 1925) , еп. Цилканинский
 Иоанн (Маргишвили) (9 октября 1925 — 20 октября 1926)
 Каллистрат (Цинцадзе) (20 октября 1926 — 12 января 1927) в/у, митрополит Манглисский
  (20 января 1927 — 6 октября 1930)
 Ефрем (Сидамонидзе) (6 октября 1930 — 8 марта 1933)
  (8 марта 1933 — 7 февраля 1938) в/у, еп. Цилканский
 Тарасий (Канделаки) (19 марта 1938 — 30 апреля 1944) в/у, еп. Цилканский
 Мелхиседек (Пхаладзе) (30 апреля 1944 — 28 августа 1956) c 5 апреля 1952 — в/у, католикос-патриарх
 Давид (Девдариани) (28 августа 1956 — 9 ноября 1977) с 1 июля 1972 — в/у, католикос-патриарх
 Гаий (Кератишвили) (15 февраля — 25 мая 1978)
 Константин (Меликидзе) (20 октября 1978 — 17 сентября 1984)
 Зосима (Шиошвили) (17 сентября 1984 — 14 октября 1988) в/у, еп. Цилканский
 Вахтанг (Ахвледиани) (14 октября 1988 — 5 апреля 1995)
 Христофор (Цамалаидзе) (5 апреля — 31 июля 1995)
 Вахтанг (Ахвледиани) (31 июля 1995 — 21 октября 1996) в/у, архиеп. Самтависский
 Иов (Акиашвили) (с 21 октября 1996)

Литература 
 საქართველოს ისტორია ტოპონიმიაში : ტომი II. გამომცემლობა,,უნივერსალი", თბილისი, 2010.
 მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებული. გამომცემლობა ,,საქართველოს მაცნე", თბილისი, 2017.
 სერგო ვარდოსანიძე. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ასწლოვანი მატიანე (1917—2017 წ.წ.). თბილისი, 2017.

Примечания 

 
Епархии Грузинской православной церкви